Разборов:

 Разборов, Александр Александрович (род. 1963) — российский и американский математик, член-корреспондент РАН.
 Разборов, Андрей Дмитриевич (род. 1994) — российский футболист.